Georg Pertz ist der Name folgender Personen:

* Georg Pertz (Schriftsteller) (Georg Wilhelm Pertz; 1830–1870), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Georg Heinrich Pertz (1795–1876), deutscher Historiker und Bibliothekar